Okręty US Navy o nazwie USS  "Skylark":
 Pierwszy  był trałowcem typu Auk. Zwodowany w 1942, wszedł na minę koło Okinawy w 1945.
 Drugi  był okrętem ratowniczym okrętów podwodnych typu Penguin. Sprzedany Brazylii w 1973.

Skylark